Konin se poate referi la:

Împăratul Konin a Japoniei
Konin, un oraș în Polonia